Акуфо-Аддо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Акуфо-Аддо, Нана (род. 1944) — ганский политик, генеральный прокурор и министр иностранных дел, 9-й президент Ганы.
 Акуфо-Аддо, Эдвард (1906—1979) — ганский политический деятель, президент Ганы в 1970—1972 годах.